КГБ може да се отнася за:
 КГБ (Комитет государственной безопасности) - Комитет за държавна сигурност на СССР и негови наследници в постсъветски държави:
 КГБ (Беларус) - Комитет за държавна сигурност на Беларус,
 КГБ (РСФСР) - Комитет за държавна сигурност на РСФСР, днес ФСБ;
 Комитет за държавна сигурност на Народна република България;
 КГБ (Кольо Гилън Бенд) – българска пънк група от София.

Вижте също 
 ФСБ (пояснение)

Абревиатури